Odmieniec – powieść science fiction amerykańskiego pisarza Rogera Zelazny’ego
 Odmieniec – powieść kanadyjskiego pisarza Freda Bodswortha
 Odmieniec – powieść kanadyjskiego pisarza Stanisława Piętaka
 Odmieniec – piosenka Kazimierza Grześkowiaka do muzyki Katarzyny Gärtner
 odmieniec (kultura ludowa) – stwór z demonologii słowiańskiej.
 odmieniec pospolity (Proteus vulgaris) – bakteria o kształcie pałeczki należąca do rodzaju Proteus
 odmieniec jaskiniowy (Proteus anguinus) – gatunek ślepego płaza ogoniastego z rodziny odmieńcowatych występujący w jaskiń krasowych Gór Dynarskich
 odmieniec amerykański (Necturus maculosus) – gatunek płaza z rodziny odmieńcowatych występujący w Ameryce Północnej